Palazzo Madama (Rome), een stadspaleis in Rome en thans de zetel van de Italiaanse Senaat
 Palazzo Madama (Turijn)